Кри́стофер Пи́тер Мело́ни (, род. 2 апреля 1961, Вашингтон, США) — американский актёр. Наиболее известен по ролям детектива Эллиота Стейблера в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус» (1999—2011) и Криса Келлера в сериале «Тюрьма Оз» (1998—2003).

Карьера 
Мелони работал строителем до того как стал актёром, он также работал вышибалой, барменом и инструктором. Он начал свою карьеру со съёмок в рекламе, небольших эпизодах в сериалах и маленьких ролях в кино. Его первая заметная роль была в фильме «Связь» 1996 года. Он также сыграл роль второго плана в фильме «Сбежавшая невеста».

С 1998 по 2003 год он снимался в сериале «Тюрьма Оз», эта работа привлекла к нему внимание зрителей и продюсеров. В 1999 году он подписал контракт на съёмки в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус», который принес ему подлинную известность. В 2006 году он был номинирован в первый раз на премию «Эмми» в категории «Лучший актёр в драматическом сериале».

Он также сыграл в таких фильмах как «12 обезьян» (1995), «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998), «Гарольд и Кумар уходят в отрыв» (2004), Гарольд и Кумар 2: Побег из Гуантанамо (2008), «Носители» (2009), «Налётчики» (2016) и других.

Личная жизнь 
С 1 июля 1995 года Мелони женат на художнице-постановщице Дорис Шерман Уильямс. У пары есть двое детей — дочь София Ева Пьетра (род. 23 марта 2001) и сын Данте Амадео (род. 2 января 2004). Маришка Харгитей является крёстной матерью его дочери.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 

Выпускники Колорадского университета в Боулдере
Активисты ЛГБТ-движения в США
Киноактёры США